Алекса Шантић може да се односи на:

 Алекса Шантић, српски пјесник и књижевник

или

 Алекса Шантић (Сомбор), насеље у општини Сомбор, Западнобачки округ, Република Србија
 Алекса Шантић (ТВ серија), тв серија о Алекси Шантићу
 Оркестар хармоника Алекса Шантић Угљевик